Di seguito una lista di asteroidi dal numero 120001 al 121000 con data di scoperta e scopritore.

120001-120100 

|-
| 120001 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120002 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120003 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120004 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120005 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120006 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120007 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 120008 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120009 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120010 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120011 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120012 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120013 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120014 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120015 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120016 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120017 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120018 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120019 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120020 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120021 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120022 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120023 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120024 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120025 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120026 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120027 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120028 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120029 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120030 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120031 - ||  || 9 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120032 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120033 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 120034 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 120035 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120036 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120037 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120038 Franlainsher ||  || 26 gennaio 2003 || J. W. Young
|-
| 120039 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120040 Pagliarini ||  || 24 gennaio 2003 || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 120041 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120042 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120043 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120044 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120045 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120046 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120047 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120048 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120049 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120050 - ||  || 27 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 120051 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120052 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120053 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120054 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120055 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120056 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120057 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120058 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 120059 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 120060 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 120061 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120062 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 120063 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 120064 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 120065 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 120066 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120067 - ||  || 6 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 120068 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120069 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120070 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120071 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120072 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120073 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 120074 Bass || 2003 EA || 1 marzo 2003 || D. S. Dixon
|-
| 120075 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120076 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120077 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120078 - ||  || 6 marzo 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 120079 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120080 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120081 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120082 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120083 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120084 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120085 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120086 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120087 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120088 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120089 - ||  || 7 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120090 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120091 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120092 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120093 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120094 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120095 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120096 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120097 - ||  || 10 marzo 2003 || Campo Imperatore
|-
| 120098 - ||  || 10 marzo 2003 || Campo Imperatore
|-
| 120099 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120100 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|}

120101-120200 

|-
| 120101 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 120102 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 120103 Dolero ||  || 24 marzo 2003 || B. Christophe
|-
| 120104 - ||  || 21 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120105 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120106 - ||  || 23 marzo 2003 || CSS
|-
| 120107 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120108 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120109 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120110 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120111 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120112 Elizabethacton ||  || 25 marzo 2003 || CSS
|-
| 120113 - ||  || 26 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120114 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120115 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120116 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120117 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120118 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120119 - ||  || 28 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120120 Kankelborg ||  || 28 marzo 2003 || Needville
|-
| 120121 Libbyadelman ||  || 28 marzo 2003 || CSS
|-
| 120122 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120123 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120124 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120125 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120126 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120127 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 120128 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 120129 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120130 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120131 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 120132 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 120133 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120134 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120135 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120136 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120137 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|-
| 120138 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 120139 - ||  || 3 aprile 2003 || J. Broughton
|-
| 120140 - ||  || 3 aprile 2003 || Uccle
|-
| 120141 Lucaslara ||  || 7 aprile 2003 || Majorca
|-
| 120142 - ||  || 5 aprile 2003 || NEAT
|-
| 120143 - ||  || 9 aprile 2003 || J. Broughton
|-
| 120144 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120145 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120146 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120147 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120148 - ||  || 12 aprile 2003 || L. Ball
|-
| 120149 - ||  || 6 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120150 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 120151 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 120152 - ||  || 21 aprile 2003 || R. H. McNaught
|-
| 120153 Hoekenga ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 120154 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 120155 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 120156 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 120157 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 120158 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 120159 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 120160 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 120161 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 120162 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 120163 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 120164 - ||  || 27 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120165 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120166 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120167 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 120168 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120169 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 120170 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 120171 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 120172 - ||  || 3 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 120173 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 120174 Jeffjenny ||  || 23 maggio 2003 || J. W. Young
|-
| 120175 - ||  || 24 maggio 2003 || NEAT
|-
| 120176 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 120177 - ||  || 5 giugno 2003 || J. Broughton
|-
| 120178 - ||  || 26 luglio 2003 || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 120179 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 120180 - ||  || 27 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 120181 - ||  || 24 ottobre 2003 || M. W. Buie
|-
| 120182 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 120183 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 120184 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 120185 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 120186 Suealeman ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 120187 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 120188 Amyaqueche ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 120189 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 120190 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 120191 Tombagg ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 120192 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 120193 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 120194 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 120195 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 120196 Kevinballou ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 120197 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 120198 - ||  || 20 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 120199 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 120200 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|}

120201-120300 

|-
| 120201 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120202 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120203 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120204 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120205 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120206 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 120207 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120208 Brentbarbee ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 120209 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120210 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 120211 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 120212 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120213 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 120214 Danteberdeguez ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 120215 Kevinberry ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 120216 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 120217 - || 2004 FL || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120218 Richardberry ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 120219 - ||  || 25 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120220 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120221 - ||  || 28 marzo 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 120222 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 120223 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120224 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120225 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120226 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120227 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 120228 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120229 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120230 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120231 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120232 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120233 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120234 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120235 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120236 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120237 - ||  || 18 marzo 2004 || SSS
|-
| 120238 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120239 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120240 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120241 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120242 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 120243 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 120244 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 120245 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 120246 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 120247 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 120248 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 120249 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120250 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120251 - ||  || 12 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120252 - ||  || 13 aprile 2004 || W. H. Ryan, Q. Jamieson
|-
| 120253 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120254 - ||  || 13 aprile 2004 || SSS
|-
| 120255 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120256 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120257 - ||  || 13 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120258 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120259 - ||  || 15 aprile 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 120260 - ||  || 9 aprile 2004 || SSS
|-
| 120261 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120262 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120263 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120264 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120265 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120266 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120267 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120268 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 120269 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 120270 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120271 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120272 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120273 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120274 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120275 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120276 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120277 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120278 - ||  || 16 aprile 2004 || SSS
|-
| 120279 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120280 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120281 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120282 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 120283 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120284 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120285 Brentbos ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|-
| 120286 - ||  || 27 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120287 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120288 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120289 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120290 - ||  || 29 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 120291 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 120292 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 120293 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 120294 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 120295 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 120296 - ||  || 12 maggio 2004 || SSS
|-
| 120297 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 120298 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120299 Billlynch ||  || 9 maggio 2004 || G. Hug
|-
| 120300 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|}

120301-120400 

|-
| 120301 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120302 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 120303 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120304 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 120305 - || 2004 KF || 16 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 120306 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120307 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120308 Deebradel ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 120309 - ||  || 23 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120310 - ||  || 24 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 120311 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 120312 - ||  || 5 giugno 2004 || NEAT
|-
| 120313 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120314 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 120315 - ||  || 12 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 120316 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 120317 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120318 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120319 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120320 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120321 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120322 - ||  || 17 giugno 2004 || NEAT
|-
| 120323 - ||  || 18 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 120324 Falusandrás ||  || 21 giugno 2004 || K. Sárneczky
|-
| 120325 - ||  || 26 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 120326 - ||  || 9 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 120327 - ||  || 9 luglio 2004 || SSS
|-
| 120328 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120329 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120330 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120331 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120332 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120333 - ||  || 27 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120334 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 120335 - ||  || 17 luglio 2004 || NEAT
|-
| 120336 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 120337 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 120338 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 120339 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 120340 - ||  || 14 agosto 2004 || NEAT
|-
| 120341 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 120342 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 120343 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 120344 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 120345 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 120346 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 120347 Salacia ||  || 22 settembre 2004 || H. G. Roe, M. E. Brown, K. M. Barkume
|-
| 120348 - ||  || 3 ottobre 2004 || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 120349 Kalas ||  || 12 dicembre 2004 || D. H. Levy
|-
| 120350 Richburns ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 120351 Beckymasterson ||  || 14 maggio 2005 || CSS
|-
| 120352 Gordonwong ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 120353 Katrinajackson ||  || 4 giugno 2005 || CSS
|-
| 120354 Mikejones ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 120355 - ||  || 16 giugno 2005 || CSS
|-
| 120356 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 120357 - ||  || 30 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 120358 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 120359 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 120360 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 120361 Guido || 2005 NZ || 3 luglio 2005 || A. Lowe
|-
| 120362 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 120363 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 120364 Stevecooley ||  || 3 luglio 2005 || CSS
|-
| 120365 - ||  || 7 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 120366 - ||  || 5 luglio 2005 || SSS
|-
| 120367 Grabow ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 120368 Phillipcoulter ||  || 3 luglio 2005 || CSS
|-
| 120369 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 120370 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 120371 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 120372 - || 2005 PY || 1 agosto 2005 || SSS
|-
| 120373 - ||  || 1 agosto 2005 || SSS
|-
| 120374 - ||  || 1 agosto 2005 || SSS
|-
| 120375 Kugel ||  || 10 agosto 2005 || C. Rinner
|-
| 120376 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120377 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120378 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120379 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120380 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120381 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 120382 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 120383 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 120384 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 120385 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120386 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120387 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120388 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 120389 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 120390 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 120391 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 120392 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 120393 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 120394 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120395 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120396 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120397 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120398 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 120399 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 120400 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|}

120401-120500 

|-
| 120401 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 120402 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 120403 - ||  || 11 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 120404 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 120405 Svyatylivka ||  || 24 settembre 2005 || O. Gerashchenko, Yu. Ivashchenko
|-
| 120406 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 120407 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 120408 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 120409 - || 2178 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120410 - || 2225 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120411 - || 2857 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120412 - || 3017 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120413 - || 4815 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120414 - || 4880 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120415 - || 6057 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120416 - || 6123 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120417 - || 6264 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120418 - || 6633 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120419 - || 2308 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120420 - || 4133 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120421 - || 1604 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120422 - || 2023 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120423 - || 2061 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120424 - || 2099 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120425 - || 2113 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120426 - || 3080 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120427 - || 1155 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120428 - || 2128 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120429 - || 2225 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120430 - || 2303 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120431 - || 2448 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120432 - || 2614 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120433 - || 3132 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120434 - || 3202 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120435 - || 3310 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120436 - || 4589 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120437 - || 5101 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120438 - || 1978 NU || 7 luglio 1978 || J. G. Williams
|-
| 120439 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120440 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120441 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120442 - || 1981 DW || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 120443 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 120444 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 120445 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 120446 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 120447 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 120448 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 120449 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 120450 - || 1982 SV || 20 settembre 1982 || E. F. Helin
|-
| 120451 - || 1983 QU || 30 agosto 1983 || J. Gibson
|-
| 120452 Schombert || 1988 NA || 6 luglio 1988 || A. Maury
|-
| 120453 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 120454 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 120455 - ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 120456 - || 1989 JB || 3 maggio 1989 || E. F. Helin
|-
| 120457 - ||  || 28 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 120458 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 120459 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 120460 Hambach ||  || 13 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120461 Gandhi ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120462 Amanohashidate ||  || 26 ottobre 1990 || T. Seki
|-
| 120463 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 120464 - ||  || 6 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 120465 - ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 120466 - ||  || 3 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 120467 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 120468 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 120469 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 120470 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 120471 - ||  || 6 marzo 1992 || Spacewatch
|-
| 120472 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 120473 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 120474 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 120475 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 120476 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 120477 - ||  || 30 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 120478 - || 1992 QS || 29 agosto 1992 || E. F. Helin
|-
| 120479 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 120480 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 120481 Johannwalter ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120482 - || 1992 TA || 2 ottobre 1992 || Spacewatch
|-
| 120483 - ||  || 21 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 120484 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120485 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120486 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120487 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120488 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120489 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120490 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120491 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120492 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120493 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120494 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120495 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120496 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120497 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120498 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 120499 - || 1993 NA || 9 luglio 1993 || A. Vagnozzi
|-
| 120500 - || 1993 OM || 24 luglio 1993 || A. Vagnozzi
|}

120501-120600 

|-
| 120501 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 120502 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 120503 - ||  || 12 settembre 1993 || PCAS
|-
| 120504 - ||  || 22 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120505 - ||  || 22 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120506 - ||  || 15 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 120507 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120508 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120509 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120510 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120511 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120512 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120513 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120514 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120515 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120516 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120517 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 120518 - ||  || 9 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 120519 - ||  || 7 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 120520 - ||  || 13 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 120521 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 120522 - ||  || 11 luglio 1994 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120523 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120524 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120525 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120526 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120527 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120528 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120529 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120530 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120531 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120532 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120533 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 120534 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120535 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120536 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120537 - ||  || 3 settembre 1994 || La Silla
|-
| 120538 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120539 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120540 - ||  || 30 settembre 1994 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120541 - ||  || 2 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 120542 - ||  || 8 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 120543 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 120544 - || 1994 WK || 25 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 120545 - || 1994 WS || 25 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 120546 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120547 - ||  || 31 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 120548 - || 1995 BO || 23 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 120549 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 120550 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 120551 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 120552 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120553 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120554 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120555 - ||  || 4 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120556 - ||  || 4 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120557 - ||  || 21 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120558 - ||  || 21 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 120559 - ||  || 1 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120560 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120561 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120562 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120563 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120564 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120565 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120566 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120567 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120568 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 120569 Huangrunqian ||  || 24 marzo 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120570 - ||  || 2 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 120571 - ||  || 24 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 120572 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 120573 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 120574 - ||  || 19 luglio 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120575 - || 1995 QD || 17 agosto 1995 || V. S. Casulli
|-
| 120576 - ||  || 25 agosto 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 120577 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 120578 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 120579 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 120580 - || 1995 SF || 17 settembre 1995 || Z. Moravec
|-
| 120581 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120582 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120583 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120584 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120585 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120586 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120587 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120588 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120589 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120590 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120591 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120592 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120593 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120594 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120595 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 120596 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 120597 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 120598 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 120599 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 120600 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|}

120601-120700 

|-
| 120601 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 120602 - ||  || 11 novembre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120603 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120604 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120605 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120606 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120607 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120608 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120609 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120610 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120611 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120612 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120613 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120614 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120615 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120616 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120617 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120618 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120619 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120620 - ||  || 25 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 120621 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 120622 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 120623 - ||  || 18 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 120624 - ||  || 11 marzo 1996 || AMOS
|-
| 120625 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 120626 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 120627 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 120628 - ||  || 24 marzo 1996 || E. W. Elst
|-
| 120629 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 120630 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 120631 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 120632 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 120633 - ||  || 15 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 120634 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 120635 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 120636 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 120637 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 120638 - ||  || 11 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 120639 - ||  || 24 maggio 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120640 - || 1996 PN || 9 agosto 1996 || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| 120641 - ||  || 10 agosto 1996 || NEAT
|-
| 120642 - ||  || 10 agosto 1996 || NEAT
|-
| 120643 Rudimandl || 1996 RU || 10 settembre 1996 || Kleť
|-
| 120644 - ||  || 11 settembre 1996 || NEAT
|-
| 120645 - ||  || 7 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120646 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120647 - ||  || 21 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120648 - ||  || 19 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120649 - ||  || 8 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 120650 - ||  || 11 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 120651 - ||  || 15 ottobre 1996 || D. di Cicco
|-
| 120652 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120653 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120654 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120655 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120656 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120657 - ||  || 17 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120658 - ||  || 17 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120659 - ||  || 18 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 120660 - || 1996 VA || 1 novembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 120661 - ||  || 11 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 120662 - ||  || 3 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120663 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120664 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120665 - || 1996 XT || 1 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 120666 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120667 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120668 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120669 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120670 - ||  || 8 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 120671 - ||  || 12 dicembre 1996 || T. Urata
|-
| 120672 - || 1997 AK || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 120673 - ||  || 2 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120674 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 120675 - ||  || 9 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 120676 - ||  || 14 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 120677 - ||  || 11 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 120678 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 120679 - ||  || 29 gennaio 1997 || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| 120680 - ||  || 31 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 120681 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 120682 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 120683 - ||  || 6 febbraio 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 120684 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 120685 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 120686 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 120687 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 120688 - ||  || 7 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 120689 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 120690 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 120691 - ||  || 10 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 120692 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 120693 - ||  || 8 aprile 1997 || P. Pravec
|-
| 120694 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 120695 - ||  || 7 aprile 1997 || E. W. Elst
|-
| 120696 - || 1997 HH || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 120697 - ||  || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 120698 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 120699 - ||  || 27 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 120700 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|}

120701-120800 

|-
| 120701 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 120702 - ||  || 8 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 120703 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 120704 - ||  || 31 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 120705 - ||  || 8 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 120706 - ||  || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 120707 - ||  || 27 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 120708 - ||  || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 120709 - ||  || 29 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 120710 - ||  || 29 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 120711 - ||  || 30 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 120712 - ||  || 30 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 120713 - ||  || 30 agosto 1997 || NEAT
|-
| 120714 - ||  || 25 settembre 1997 || G. R. Viscome
|-
| 120715 - ||  || 27 settembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 120716 - ||  || 28 settembre 1997 || Needville
|-
| 120717 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120718 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120719 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120720 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120721 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120722 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120723 - ||  || 27 settembre 1997 || ODAS
|-
| 120724 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120725 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120726 - ||  || 25 settembre 1997 || T. Pauwels
|-
| 120727 - ||  || 27 settembre 1997 || W. Bickel
|-
| 120728 - ||  || 28 settembre 1997 || AMOS
|-
| 120729 - ||  || 28 settembre 1997 || AMOS
|-
| 120730 Zhouyouyuan ||  || 26 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120731 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 120732 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 120733 - ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 120734 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 120735 Ogawakiyoshi ||  || 7 ottobre 1997 || H. Abe
|-
| 120736 - ||  || 9 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 120737 - ||  || 8 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 120738 - ||  || 2 ottobre 1997 || AMOS
|-
| 120739 - ||  || 11 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120740 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 120741 Iijimayuichi ||  || 26 ottobre 1997 || N. Sato
|-
| 120742 - ||  || 4 novembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 120743 - ||  || 8 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 120744 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120745 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120746 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120747 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120748 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120749 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120750 - ||  || 24 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120751 - ||  || 30 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 120752 - ||  || 28 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120753 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120754 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 120755 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 120756 - ||  || 5 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 120757 - ||  || 21 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120758 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120759 - ||  || 31 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120760 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 120761 - ||  || 1 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 120762 - ||  || 6 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 120763 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 120764 - ||  || 18 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120765 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 120766 - ||  || 26 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 120767 - ||  || 27 gennaio 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 120768 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 120769 - ||  || 6 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120770 - ||  || 17 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 120771 - ||  || 21 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120772 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 120773 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 120774 - ||  || 24 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120775 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 120776 - ||  || 28 febbraio 1998 || ODAS
|-
| 120777 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 120778 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 120779 - ||  || 5 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120780 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 120781 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 120782 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 120783 - ||  || 3 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 120784 - ||  || 3 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 120785 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 120786 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 120787 - ||  || 20 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120788 - ||  || 26 marzo 1998 || Kleť
|-
| 120789 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120790 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120791 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120792 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120793 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120794 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120795 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120796 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120797 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120798 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120799 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120800 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|}

120801-120900 

|-
| 120801 - ||  || 30 marzo 1998 || Kleť
|-
| 120802 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120803 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120804 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120805 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 120806 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120807 - || 1998 HK || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120808 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120809 - ||  || 21 aprile 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 120810 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 120811 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120812 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 120813 - ||  || 27 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 120814 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120815 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 120816 - ||  || 30 aprile 1998 || Kleť
|-
| 120817 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120818 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120819 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120820 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120821 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120822 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120823 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120824 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120825 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120826 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120827 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120828 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120829 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120830 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120831 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120832 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120833 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120834 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120835 - ||  || 24 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 120836 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 120837 - ||  || 27 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 120838 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120839 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120840 - ||  || 28 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 120841 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120842 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120843 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120844 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120845 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120846 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 120847 - || 1998 MG || 17 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 120848 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 120849 - ||  || 23 luglio 1998 || ODAS
|-
| 120850 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 120851 - ||  || 29 luglio 1998 || J. Broughton
|-
| 120852 - ||  || 20 luglio 1998 || NEAT
|-
| 120853 - ||  || 17 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 120854 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120855 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120856 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120857 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120858 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120859 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120860 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 120861 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120862 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120863 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 120864 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 120865 - ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 120866 - ||  || 15 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120867 - ||  || 15 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120868 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120869 - ||  || 14 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120870 - ||  || 11 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120871 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120872 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120873 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120874 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120875 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120876 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120877 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120878 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120879 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120880 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120881 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120882 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120883 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120884 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120885 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120886 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120887 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120888 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120889 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120890 - || 1998 SU || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120891 - ||  || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120892 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120893 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120894 - ||  || 21 settembre 1998 || ODAS
|-
| 120895 - ||  || 18 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 120896 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120897 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120898 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120899 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120900 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|}

120901-121000 

|-
| 120901 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 120902 - ||  || 17 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120903 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120904 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120905 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120906 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120907 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120908 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120909 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 120910 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 120911 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 120912 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 120913 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120914 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120915 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120916 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120917 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120918 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120919 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120920 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120921 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120922 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120923 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120924 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120925 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120926 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120927 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120928 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120929 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120930 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120931 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120932 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120933 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 120934 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120935 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120936 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120937 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120938 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120939 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 120940 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120941 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 120942 Rendafuzhong ||  || 1 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120943 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120944 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120945 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120946 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120947 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120948 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 120949 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 120950 - ||  || 20 ottobre 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 120951 - ||  || 17 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120952 - ||  || 23 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 120953 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 120954 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 120955 - ||  || 22 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120956 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 120957 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 120958 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 120959 - ||  || 17 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 120960 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 120961 - ||  || 11 novembre 1998 || ODAS
|-
| 120962 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120963 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120964 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120965 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120966 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120967 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120968 - ||  || 10 novembre 1998 || J. Broughton
|-
| 120969 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120970 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120971 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120972 - ||  || 20 novembre 1998 || T. Kagawa
|-
| 120973 - ||  || 19 novembre 1998 || CSS
|-
| 120974 - ||  || 18 novembre 1998 || N. Sato
|-
| 120975 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 120976 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120977 - ||  || 19 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120978 - ||  || 19 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120979 - || 1998 XU || 7 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 120980 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120981 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120982 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120983 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120984 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120985 - ||  || 15 dicembre 1998 || Kleť
|-
| 120986 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 120987 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120988 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120989 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120990 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120991 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120992 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120993 - ||  || 13 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 120994 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 120995 - ||  || 11 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 120996 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 120997 - ||  || 11 dicembre 1998 || O. A. Naranjo
|-
| 120998 - ||  || 16 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 120999 - ||  || 17 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 121000 - ||  || 17 dicembre 1998 || ODAS
|}

Collegamenti esterni 
 

0120001